Alango bezeichnet:

 einen Fluss im US-Bundesstaat Minnesota, siehe Alango Creek
 eine Ortschaft im US-Bundesstaat Minnesota, siehe Alango Township

im NRHP gelistete Objekte:
 Alango School, in Cook, Minnesota, ID-Nr. 80004338